Го́рно-Алта́йский областно́й комите́т КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Горно-Алтайской АО с 10 августа 1922 года по 6 ноября 1991 года.

История

Именование территории 
 1 июня 1922 года образована как Ойратская автономная область из части Алтайской губернии. 2 мая 1932 года переименована в Ойротскую автономную область (с сентября 1937 до декабря 1990 в составе Алтайского края). 7 января 1948 года переименована в Горно-Алтайскую автономную область. 25 октября 1990 года Горно-Алтайская АО провозгласила суверенитет и повышение статуса до АССР.

Именование партийного комитета 
 10 августа 1922 года образован как Областной комитет РКП(б) Ойратской автономной области.
 31 декабря 1925 переименован в Областной комитет ВКП(б) Ойратской автономной области.
 В 1932 году переименован в Областной комитет ВКП(б) Ойротской автономной области.
 В 1948 переименован в Областной комитет ВКП(б) Горно-Алтайской автономной области.
 13 октября 1952 года переименован в Горно-Алтайский областной комитет КПСС.
 В 1990 или 1991 году преобразован в Горно-Алтайский республиканский комитет КП РСФСР (в составе КПСС).
 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР приостановлена, а 6 ноября этого же года запрещена.

Ответственные (первые) секретари обкома 
 10.8.1922—9.1924 — ответственный секретарь Гордиенко, Пётр Яковлевич
 9.1924—9.1928 — ответственный секретарь Папардэ, Леонид Андреевич (Мишке, Карл Рудольфович)
 9.1928—17.3.1930 — ответственный секретарь Нелюбин, Анисим Парфёнович
 17.36—5.1930 — ответственный секретарь Истомин Ф. В.
 5.1930—11.1932 — ответственный секретарь Гордиенко, Пётр Яковлевич
 12.1932—22.6.1936 — Хабаров, Павел Семёнович
 22.6.1936—28.3.1937 — Новаковский, Марк Борисович
 28.3.1937—12.2.1938 — Юфит, Самуил Наумович
 12.2.1938—25.5.1938 — и. о. Антонов Фёдор Семёнович
 29.5.1938—11.1943 — Антонов, Фёдор Семёнович
 11.1943—29.11.1946 — Печёнов, Иван Петрович
 29.11.1946—29.2.1948 — Сапего, Александр Игнатьевич
 29.2.1948—2.10.1949 — Кыдрашев, Чёт Кыдрашевич
 2.10.1949—9.3.1950 — Коломин, Иван Яковлевич
 9 — .3.1950 — вакансия, и. о. 2-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Горно-Алтайской автономной области
 3.1950—3.1955 — Сорока, Николай Иванович
 3.1955—1.1960 — Киселёв, Николай Михайлович
 1.1960—6.5.1964 — Дорохов, Роман Александрович
 6.5—7.1954 — вакансия, и. о. 2-й секретарь Горно-Алтайского областного комитета КПСС 
 7.1964—6.10.1978 — Лазебный, Николай Семёнович
 6.10.1978—21.5.1988 — Знаменский, Юрий Степанович
 21.5—6.10.1988 — Нартов, Дмитрий Егорович
 6.10—5.11.1988 — вакансия, и. о. 2-й секретарь Горно-Алтайского областного комитета КПСС 
 5.11.1988—9.3.1990 — Гусев, Владимир Васильевич
 9.3—4.1990 — и. о. 2-й секретарь Горно-Алтайского областного комитета КПСС
 28.4.1990—23.8.1991 — Чаптынов, Валерий Иванович

См. также 
 Глава Республики Алтай
 Алтайский облисполком

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл и Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский.- М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»
 П.С. Пупышев, Б.К. Алушкин - Горно-Алтайская областная организация КПСС 1920-1982 годы: хроника, Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1983 - 151 с.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЯХ ОБКОМА И ГОРКОМА ПАРТИИ
 ФОНДЫ КОМИТЕТОВ РКП(б) - ВКП(б) - КПСС И ИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Алтайский
История Республики Алтай